Alonso de Acevedo puede referirse a:
 Alonso de Fonseca y Acevedo, arzobispo español.
 Alonso María Acevedo, jurista del .
 Alonso de Acevedo, escritor español del